Потулов — русская фамилия. Известные носители:

 Потулов, Александр Никитич (1748—1812) — полковник, предводитель дворянства Пензенской губернии.
 Потулов, Василий Александрович (1855—1926) — председатель Малоархангельской уездной земской управы, член Государственной думы от Орловской губернии.
 Потулов, Владимир Ипполитович (1846—1920) — городской голова Пензы (1906—1913).
 Потулов, Всеволод Сергеевич (1893—1914) — подпоручик 109-го пехотного Волжского полка, герой Первой мировой войны.
 Потулов, Иван Терентьевич (1782—1835) — генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Потулов, Ипполит Михайлович (1813—1880) — губернатор Оренбургской губернии.
 Потулов, Лев Владимирович (1877—после 1931) — бакинский губернатор, действительный статский советник.
 Потулов, Николай Михайлович (1810—1873) — русский духовный композитор, автор «Руководства богослужебного пения» (1872).
 Потулов, Павел Васильевич (1767—1848) — генерал-майор, георгиевский кавалер.